A 2008. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női diszkoszvetés versenyszámát augusztus 15-én és augusztus 18-án rendezték a Pekingi Nemzeti Stadionban.

A kvalifikáció során az A-szint 61,00 méter, míg a B-szint 59,00 méter volt.

Az eredetileg ezüstérmes kubai Yarelis Barriost 2016-ban, a doppingmintájának újraellenőrzése után (vízhajtó használat) megfosztották érmétől.

Rekordok 
A versenyt megelőzően ezek a rekordok voltak érvényben a női diszkoszvetésben:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező

Döntő 
A 12 döntőbe jutott diszkoszvető közül három sorozat után csak a legjobb 8 folytathatta.

Jegyzetek

Források 

Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon